Cédric Chastagner, né le , est un joueur de rugby à XV évoluant au poste de deuxième ligne (1,98 m pour 111 kg).

Clubs successifs 
 CA Brive centre de formation
 EVMBO
 2006-2008 : Cahors rugby

Palmarès 
 International -19 ans : vice-champion du monde 2001 au Chili, face à la Nouvelle-Zélande (remplacé à la 59° par Jérémy Hierso).

Liens externes 
 

Joueur français de rugby à XV
Joueur du Cahors rugby
Deuxième ligne (rugby à XV)
Naissance en mars 1982